Paolo Albera (1845-1921) – salesiano italiano
 Paolo Albera (1871-1943) – vescovo italiano